Hauptcharakter steht:

 in der Literatur oder der darstellenden Kunst für die Hauptfigur eines Werkes, 
 in der Mathematik für den trivialen Dirichlet-Charakter modulo 1, siehe Hauptcharakter (Mathematik)